Delphos ist in der griechischen Mythologie:

 Delphos (Sohn des Apollon), Namensgeber für Delphi

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Delphos (Iowa)
 Delphos (Kalifornien)
 Delphos (Kansas)
 Delphos (New Mexico)
 Delphos (Ohio)